Григо́рий Па́влович Пятиго́рский (в английском варианте ; , Екатеринослав — 6 августа 1976, Лос-Анджелес) — американский виолончелист еврейского происхождения.

Биография 
Родился одним из шестерых детей в еврейской семье. Его отец, Исаак Абрамович Пятигорский, работал в семейном книготорговом предприятии А. Н. Пятигорского на Троицком бульваре,49, в Екатеринославе (Украина), играл на скрипке и альте в местном оркестре. Приняв православие и сменив имя на Павел Иванович, он покинул семью и, поселившись в Петербурге, пытался брать уроки у Леопольда Ауэра; впоследствии, разочаровавшись в музыкальной карьере, он вернулся в Екатеринослав. Мать, Бася (впоследствии Мария) Амчиславская, происходила из ремесленной семьи, её отец был столяром.

Обучался игре на скрипке и фортепиано под руководством отца, с семи лет перешёл на виолончель, а через два года поступил на младшее отделение Московской консерватории, где учился у Альфреда фон Глена, затем брал частные уроки у Анатолия Брандукова. В 1919 году стал членом струнного квартета имени Ленина, возглавляемого Львом Цейтлиным, а также концертмейстером группы виолончелей оркестра Большого театра.

Через два года Пятигорский покинул СССР, уехав сначала в Варшаву, затем в Лейпциг, где совершенствовался у Юлиуса Кленгеля. В 1924 Вильгельм Фуртвенглер пригласил музыканта в Берлинский филармонический оркестр, где он работал в течение последующих четырёх лет, после чего покинул коллектив, решив начать сольную карьеру. В Берлине Пятигорский познакомился с пианистом Артуром Шнабелем и скрипачом Карлом Флешем, сформировал с ними трио, которое пользовалось большой популярностью. Мировую известность как солист Пятигорский получил в 1929, когда впервые выступил в США с Нью-Йоркским филармоническим оркестром.

В 1930-х — 1950-х годах Пятигорский также сотрудничал с Яшей Хейфецем, Натаном Мильштейном, Сергеем Рахманиновым, Артуром Рубинштейном, Владимиром Горовицем и другими выдающимися музыкантами своего времени.

В 1941—1949 преподавал в Кёртисовском институте (Филадельфия), с 1957 — в Бостонском университете. Поселившись в 1961 году в Калифорнии, совместно с Хейфецем дал ряд концертов камерной музыки, многие из которых были записаны. Пятигорский продолжал играть до пожилого возраста, выступив, в частности, на концертах по случаю своего 70-летия в 1973 году. C 1962 года и до конца жизни — профессор Южно-Калифорнийского университета, где основал кафедру музыки.

В 1962 и 1966 гг. входил в состав жюри Конкурса имени Чайковского в Москве.

Похоронен в Мемориальном парке Вествуд ()

Творчество 
Пятигорский считается одним из лучших виолончелистов своего поколения. В его игре сочетались блестящая виртуозность и отменный исполнительский вкус, оригинальная фразировка, особое звучание инструмента. Наиболее ярко исполнительское искусство музыканта проявлялось при исполнении романтических сочинений. Рихард Штраус, услышав в исполнении Пятигорского соло виолончели в своей симфонической поэме «Дон Кихот», сказал: «Это звучало именно так, как я и задумывал». В исполнении музыканта впервые прозвучали концерты Кастельнуово-Тедеско, Хиндемита и Уолтона. Сам Пятигорский является автором ряда оригинальных сочинений для виолончели и переложений. Его записи считаются классикой виолончельного исполнительства.

Учениками Пятигорского были виолончелисты Димитрий Маркевич, Миша Майский, Лесли Парнас, Лоуренс Лессер, Рафаэль Уоллфиш, Натаниэль Роузен.

Семья 
Братья — советские виолончелисты, профессор Александр Павлович Стогорский (1910—1987) и заслуженный артист РСФСР, дирижёр Леонид Павлович Пятигорский (9 ноября 1900 — 21 июня 1973).

Первым браком (1924—1933) был женат на выпускнице Петроградской консерватории Лиде Антик (впоследствии жена виолончелиста Пьера Фурнье).

С 1937 года был женат на Жаклин Ребекке Луизе де Ротшильд, дочери Эдуарда Ротшильда, американской теннисистке и шахматистке. У них родились дочь Ефта (1937) и сын Джорам (1940).

Шахматы 
Пятигорский был большим любителем шахмат, а его жена Жаклин представляла США на женской шахматной олимпиаде в 1957 году. Пятигорские организовали два шахматных турнира, получивших название Кубок Пятигорского и собравших исключительно сильный состав участников. В первом турнире в 1963 году в Лос-Анджелесе первое место разделили Пауль Керес и Тигран Петросян, во втором (1966 год, Санта-Моника) Борис Спасский на пол-очка опередил Роберта Фишера.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Академические музыканты США
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра
Музыканты Берлинского филармонического оркестра
Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские эмигранты первой волны в США
Лауреаты премии «Грэмми»
Преподаватели Кёртисовского института музыки
Похороненные на Вествудском кладбище